Farwick ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Farwick (* 1962), deutscher Geograph
 Dieter Farwick (* 1940), deutscher Generalmajor und Publizist
 Wilhelm Farwick (1863–1941), deutscher Politiker (Zentrum)